Classe P peut faire référence à :

Classe de navires 
 La , un projet de classe de croiseurs lourds de la Kriegsmarine ;
 La , ou classe Pelorus, une classe de croiseurs protégés de la Royal Navy construits à la fin des années 1890 ;
 La , une classe de sloops de la Royal Navy en service durant la Première Guerre mondiale ;
 La classe P, ou classe Parthian, une classe de sous-marins construits pour la Royal Navy dans les années 1920 ;
 La classe P, ou classe Pravda, une classe de sous-marins construits pour la Marine soviétique dans les années 1930 ;
 La classe P, une classe de destroyers de la Royal Navy construits pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 La classe P, une petite classe de chalutiers militaires construite au Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale pour la Royal Navy.
 La classe P, une des classes de voiliers de la Jauge universelle

Informatique 
 la classe P, une classe de la théorie de la complexité.